Кривое — село в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр Кривинского сельсовета.

География 
Расположено на берегах озера Кривого. 

Абсолютная высота — 164 метра над уровнем моря.

История 
Основано в 1874 году. 

В 1926 году в селе имелось 474 хозяйства.  Действовали школа I ступени, изба-читальня, народный дом, телефон, кредитное товарищество и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Кривинского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
В 1926 году  преобладали русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.
 гендерный состав
В 1926 году проживало 2294 человека (1115 мужчин и 1179 женщин).

Известные уроженцы, жители 
В 1918 году в селе Кривое Кривинской волости Барнаульского уезда Алтайской губернии родилась Матрёна Перфильевна Хасанова (1918 — 2003) — передовик советского сельского хозяйства, телятница совхоза «Новосибирский» Новосибирского района Новосибирская область, Герой Социалистического Труда (1966).

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района